Fenoarivo Atsinanana (district), een district van Madagaskar
Fenoarivo Atsinanana (stad), de hoofdplaats van dit district